Seznam polkov z zaporedno številko 195.

Seznam 
 Pehotni
 195. pehotni polk (ZDA)
 195. strelski polk (ZSSR)
 195. pehotni polk (Wehrmacht)
 195. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 195. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 195. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
 195. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi